Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute à Tokyo du 20 au .

Mariana Simionescu remporte le simple dames. En finale, elle bat Nerida Gregory, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dana Gilbert et Peanut Louie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Japon
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 1980
Tennis en octobre 1980